Jack McBean – calciatore statunitense
 Marnie McBean – ex canottiera canadese
 Ryan McBean – giocatore di football americano giamaicano